Караулова — женская форма русской фамилии Караулов. 

 Известные носители 
 
 Караулова, Вера Александровна (1771—1829) — дочь Варвары Александровны Карауловой, жена князя Алексея Петровича Хованского.
 Караулова, Юлианна Юрьевна (род. 1988) — российская эстрадная певица и телеведущая.